Grießgraben ist ein Gewässername:

 Grießgraben (Ilm), rechter Zufluss der Ilm (zur Abens) nahe Eschelbach an der Ilm, Markt Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Grießgraben (Schwarza), linker Zufluss der Schwarza (zur Schlücht) bei Brenden, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Griesgraben